Anthony ou Tony Clarke peut faire référence à:

  (1963-), homme politique du parti travailliste anglais, MP de Northampton South de 1997 à 2005
  (1961-), athlète australien
  (1944-), activiste politique canadien
 Anthony Clarke, baron Clarke de Stone-cum-Ebony 1943-), juge anglais
  (1940–1971), chanteur de soul américain
  (1941–2010), producteur de musique anglais
  (1959-), tireur sportif néo-zélandais
 Anthony Clarke, baron Clarke de Hampstead ou Tony Clarke (1932-), syndicaliste britannique et pair travailliste
  (1953-), comptable agréé et homme d'affaires britannique
 , auteur-compositeur-interprète d'origine irlandaise
  (1944-), judoka irlandais

Voir aussi
Anthony Clark
  (1846–1899), récipiendaire anglais de la Victoria Cross